Rogoredo, un quartiere di Milano
 Milano Rogoredo, una stazione ferroviaria di Milano
 Rogoredo FS, una fermata della metropolitana di Milano
 Rogoredo, frazione di Casatenovo (LC)